Anim ist der Familienname folgender Personen:

 Mathew Anim Cudjoe (* 2003), ghanaischer Fußballspieler
 Vida Anim (* 1983), ghanaische Sprinterin

Siehe auch:
 Arnim